Tölg ist der Familienname von:

 Arnold Tölg (* 1934), deutscher Politiker (CDU)
 Günther Tölg (* 1929), deutscher Chemiker und Direktor am MPI für Metallforschung, Arbeiten vor allem auf dem Gebiet der Analytischen Chemie